Семейный бизнес — разновидность коммерческой деятельности.

Семейный бизнес — название фильма:

 Семейный бизнес (фильм, 1989) () — американский фильм.